Иера́рхия ( — «священноначалие», от  — «священный» и  — «начало; начальство; власть») — положение частей или элементов чего-либо в порядке от высшего к низшему.

Понятие «иерархия» было введено древнегреческим автором Псевдо-Дионисием Ареопагитом в работах «О небесной иерархии» и «О церковной иерархии».

Во второй половине XIX века понятие стали использовать в естественных и социальных науках, а в XX веке — в общей теории систем.

Применение 
 В науке, как метод классификации (например, классификация биологических видов), соответствует общим и частным признакам. Часто этот метод классификации связан с генезисом.
 В социальных структурах, соответствует принципу подчинённости нижних уровней верхним.
 При проектировании и эксплуатации технических объектов соответствует «деталировке» — разбиению крупных объектов на более мелкие.
 В планировании как метод детализации планов.
 В программировании как метод порождения от общего предка объектов, обладающих всё более детализированными признаками (наследование).

Примеры иерархий

В природе 
 Уровни организации жизни
 Система органического мира
 Линнеевская иерархия
Биологическая иерархия бывает как внутривидовая, так и межвидовая. Например, в африканских лесах выстраивается следующая иерархия — верхняя ступень принадлежит павианам, ниже расположены птицы-носороги, ещё ниже — гверецы, а под ними — мартышки. В смешанных стаях синиц иерархия такая — главенствуют большие синицы, ниже ступенью — лазоревки, а ниже — черноголовые гаички.

В обществе 
 Иерархия общественных насекомых
 Иерархическая организация
 Социальная иерархия
 Социальные классы
 Касты
 Вассалитет
 Табель о рангах
 Церковная иерархия
 Этническая иерархия — в пассионарной теории Льва Гумилёва
 Тюремные касты

В Империи инков 
Иерархия государственного управления в Империи инков:

Структура персонала большинства современных супермаркетов 
Пример структуры:

В математике 
 Дерево (теория графов)
 Полиномиальная иерархия

В информатике 
 Иерархия классов в объектно-ориентированном программировании
 Иерархия компьютерной памяти
 Иерархия Хомского
 Иерархия объектов Active Directory

В технике 
 Иерархия системы

В связи 
 Плезиохронная цифровая иерархия
 Синхронная цифровая иерархия

Прочие 
 Ангельская иерархия
 Иерархия сфирот в каббале
 Лестница наук
 Иерархия жанров в искусстве
 Иерархия демонов Вейера — книга XVI в.

См. также 

 Круги Эйлера
 Гетерархия
 Субординация
 Старшинство
 Последовательность
 Декомпозиция

Примечания

Литература 
 Иерархия: статья из православной энциклопедии